YLS steht für:
 Yale Law School, führende rechtswissenschaftliche Fakultät der USA
 Flughafen Lebel-sur-Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Québec, Kanada (IATA-Code)

Abkürzung